Михаи́л Ле́бедев: Лебедев, Михаил Васильевич (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Лебедев, Михаил Дмитриевич (1849 — не раньше 1916) — московский врач, депутат I Государственной думы от Смоленской губернии.
 
 
 Лебедев, Михаил Петрович (род. 1958) — российский химик, член-корреспондент РАН.
 Лебедев, Михаил Петрович (1920—1992) — слесарь-инструментальщик Сарапульского электрогенераторного завода, Герой Социалистического Труда.
 Лебедев, Михаил Степанович (?—1854) — оперный певец (бас), драматический актёр и режиссёр.